Woldmeer (Opwierde), een voormalig meer
Woldmeer (Meerstad), meer in de gemeente Groningen